Walancina Walancinauna Kaminska (blr. Валянціна Валянцінаўна Камінская, ur. 5 września 1987 w Mohylewie) – białoruska biegaczka narciarska, Od sezonu 2018/2019 reprezentuje Ukrainę. Starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2012 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim, Pucharze Skandynawskim oraz Pucharze Wschodnioeuropejskim. Była ona uczestniczką Mistrzostw Świata w 2013 r. w Val di Fiemme oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, w 2014 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia

Uwagi 

Urodzeni w 1987
Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Mohylewie